Plusieurs endroits d’Allemagne portent le nom de Mühlberg :

 Mühlberg (Brandebourg), dans l’arrondissement d'Elbe-Elster, land du Brandebourg
 Mühlberg (Thuringe), dans l’arrondissement de Gotha,Thuringe
 Mühlberg (montagne) (339 m), une montagne près de Bahretal

Homonymie de toponyme